Wallington peut faire référence à :

 George Wallington (1924-1993), musicien américain

Angleterre 
 Wallington (Londres), un quartier du Sutton (district londonien)
 
 Wallington (Hertfordshire)

États-Unis 
 Wallington dans l'état du New Jersey

Australie